Kruticha (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Kruticha (Region Altai, Krutichinski), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Krutichinski rajon
 Kruticha (Region Altai, Toptschichinski), in der Region Altai, Toptschichinski rajon
 Kruticha (Kurgan, Dalmatowski), in der Oblast Kurgan, Dalmatowski rajon
 Kruticha (Kurgan, Schadrinski), in der Oblast Kurgan, Schadrinski rajon
 Kruticha (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Kruticha (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Kruticha (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Kruticha (Omsk), in der Oblast Omsk
 Kruticha (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk